Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1988
Tokyo
Sport au Japon en 1988
Tennis en avril 1988
Tennis en mai 1988